Багналл, Найджел (10 февраля 1927 — 8 апреля 2002) — британский военачальник, фельдмаршал (1988).
 Багналл, Роджер (род. 19 августа 1947, Сиэтл, Вашингтон) — американский антиковед, папиролог, специалист по истории Египта в эпоху эллинизма, Римской империи и поздней античности.